Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 2010/11 enthält alle Spieler, die in der Meesterklasse 2010/11 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Kaderstärke war nicht begrenzt, so dass nur ein Teil der gemeldeten Spieler zum Einsatz kam. Der SC Groningen setzte am meisten Spieler ein, nämlich 22, während die Leidensche SG mit 13 Spielern auskam. Insgesamt kamen 157 Spieler zum Einsatz, von denen 49 keinen Wettkampf versäumten. 

Punktbeste Spieler der Saison waren mit je 7 Punkten aus 9 Partien Robin van Kampen (Hilversums SG) und Arthur Pijpers (Leidsch SG), je 6,5 Punkte erzielten Ruud Janssen, Wouter Spoelman, Friso Nijboer (alle Hilversums SG), Christov Kleijn (HMC Calder) und Mark van der Werf (Leidsch SG). Janssen spielte 7 Partien, Spoelman 8, Nijboer, Kleijn und van der Werf je 9. Mit Loek van Wely, Wieb Zagema (beide Hilversums SG), Wjatscheslaw Ikonnikow (Homburg Apeldoorn), Remco Sprangers (HMC Calder), Vincent Diepeveen, Arend van Oosten (beide Utrecht), Ilja Bäumler (Braceland ESGOO) und Juan de Roda Husman (Caissa Amsterdam) erreichten acht Spieler 100 %. Van Wely wurde fünfmal eingesetzt, Zagema zweimal, die übrigen Spieler je einmal.

Ältester Spieler der Saison waren die 1943 geborenen Arend van Oosten (Utrecht) und Piet van der Weide (Caissa Amsterdam), jüngste Spieler die 1995 geborenen Benjamin Bok (Utrecht) und Zyon Kollen (Braceland ESGOO).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2010); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2010), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2010; BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, GEO = Georgien, GER = Deutschland, NED = Niederlande, ROU = Rumänien, RUS = Russland, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Hilversums Schaakgenootschap

Schaakvereniging Voerendaal

Homburg Apeldoorn

HMC Calder

S.O. Rotterdam

Utrecht

Leidsch Schaakgenootschap

Schaakclub Groningen

Braceland ESGOO

Caissa Amsterdam

Weblinks 

 Saisonübersicht beim Koninklijke Nederlandse Schaakbond (niederländisch)
 Saisonübersicht auf schaaksite.nl (niederländisch)

Schach 2010
Schach 2011
Meesterklasse
Wikipedia:Liste